Příjmení Jugas má více nositelů:

 Jakub Jugas (* 1992), český fotbalista
 Jaroslav Jugas (1946–2022), český fotbalista